Натуральне число 636
 636 рік до нашої ери
 636 рік нашої ери